Рева (, ) — город в индийском штате Мадхья-Прадеш, административный центр одноимённого округа. Название города происходит от реки Рева (Нармада).

История 
С 1617 года город являлся столицей княжества Рева. После образования независимой Индии в 1949—1956 годах город был столицей штата Виндхья-Прадеш.

География 
Расположен примерно в 420 км к северо-востоку от города Бхопал и в 130 км к югу от города Аллахабад, на высоте 274 м над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 2011 года население города составляет 235 422 человека.

Экономика и транспорт 
Город является центром строительной промышленности, в нём имеется несколько цементных заводов.

Через город проходит крупнейшее индийское шоссе NH7 (Варанаси—Каньякумари), а также шоссе NH27 и NH75.

Знаменитые жители 
 Тансен Миян (начал здесь свою музыкальную карьеру)

Примечания 

Города Мадхья-Прадеш